Василий Деркач:
 Деркач, Василий Григорьевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Деркач, Василий Степанович (1894—1973) — украинский советский микробиолог.